

Toponymes 
Cumières, commune française située dans le département de la Marne.
Cumières-le-Mort-Homme, commune française située dans le département de la Meuse.

Homonymie de toponyme